Le dolmen du Correc de Montou est un dolmen ruiné situé à Camélas, dans le département français des Pyrénées-Orientales.

Situation

Petit dolmen déplacé ici. Il est proche du terrain de moto-cross: longer le grillage sur le point le plus haut (en bordure du terrain).

Description

Histoire

Annexes

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi
 Liste de sites mégalithiques des Pyrénées-Orientales

Correc de Montou